Duvergé kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Duvergé (kommun), Independencia, 
 Duvergé (ort), Independencia,